Красилівський агрегатний завод
 Кутаїський автомобільний завод
 Комплекс активного захисту